Griseldis ist ein weiblicher Vorname: Griseldis 

Außerdem steht der Begriff für
 Griseldis (Decamerone), eine Geschichte in Giovanni Boccaccios Sammlung Decamerone (14. Jahrhundert)
 Meister der Griseldis Notname eines Malers der italienischen Renaissance (um 1490)
 Griseldis (Perrault), ein Märchen aus Charles Perraults Sammlung Contes de ma Mère l’Oye (1691)
 Griseldis (Halm), dramatisches Gedicht von Friedrich Halm (1835)
 (493) Griseldis, ein 1902 entdeckter Asteroid
 Griseldis (Courths-Mahler), Roman von Hedwig Courths-Mahler (1917)
 Griseldis (Film), Fernsehfilm nach dem Roman von Hedwig Courths-Mahler (1974), Regie: Peter Beauvais.